Der Dreiband-Weltcup 1992/5 war das 5. Weltcupturnier im siebten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 2. bis zum 6. Dezember 1992 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Tokio statt. Es war das fünfte Dreiband Weltcup-Turnier in Japan.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl stieß in diesem Weltcup-Turnier in neue Dimensionen vor. Er ist der erste Billardsportler der in einem internationalen Turnier die Schallmauer von zwei Durchschnitt erreichen konnte. Der neue Weltrekord im Generaldurchschnitt (GD) lautet jetzt 2,204. Gleich zweimal in diesem Turnier egalisierte er den Weltrekord im besten Einzeldurchschnitt (BED) von 2,812, aufgestellt vom Japaner Nobuaki Kobayashi beim Weltcupturnier 1988 in Antwerpen. Bereits 1991 in Gent egalisierte Blomdahl diesen Rekord. Für eine Überraschung sorgte im Achtelfinale der Portugiese Jorge Theriaga. Er eliminierte Sang Chun Lee und durchkreuzte die Ambitionen des Amerikers auf den Weltcup-Gesamtsieg. Durch seine Finalteilnahme hat jetzt nur noch Raymond Ceulemans realistische Hoffnungen auf diesen Titel. Er ist im Moment Zweiter hinter Blomdahl mit 33 Punkten Rückstand. Es findet aber nur noch das Finalturnier in der nächsten Woche in Palma de Mallorca statt.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Ludo Dielis
  Junichi Komori
  Richard Bitalis

BWA:
  Egidio Vieira

Qualifikanten Spa:
  Nobuaki Kobayashi
  Christian Rudolph

Ausrichterplätze:
  Yoshihiko Mano
  George Kai
  Reiji Ichinose
  Masamitsu Mano

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit 48 Teilnehmern qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das 1/16 Finale und bekamen sichere 6 Punkte für die Weltrangliste. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste waren aber für das Achtelfinale gesetzt. Die in Spa qualifizierten Spieler müssen an der Vorqualifikation teilnehmen. Das ganze Turnier wurde im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Abschlusstabelle

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zwölf Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1992 5
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in der Präfektur Tokio